Destriana kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Destriana (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de León, 
 Destriana (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de León, 

Robotskapade Spanienförgreningar